Quintilien est un nom d'origine latine (Quintilianus) qui peut désigner :

 Quintilien, un rhéteur et pédagogue latin du  ;
 Quintilien de Saragosse (†304), l'un des dix-huit martyrs de Saragosse ;
 Quintilien d'Auxerre,  évêque d'Auxerre (716-728).

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom français